Mayres ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Mayres (Ardèche) im Département Ardèche
Mayres (Puy-de-Dôme) im Département Puy-de-Dôme

mit Namenszusatz:
Mayres-Savel im Département Isère